William de Moravia ist der Name folgender Personen:

 William de Moravia, 1. Earl of Sutherland (auch William Sutherland; † um 1248)
 William de Moravia, 2. Earl of Sutherland (um 1235–1307), schottischer Adliger
 William de Moravia, 3. Earl of Sutherland († 1330), schottischer Adliger